Картабья () — испанская фамилия. Известные носители:

 Картабья, Марта (род. 1963) — итальянский юрист.
 Картабья, Федерико (род. 1993) — аргентинский футболист.